Fernando de Habsburgo-Lorena y Borbón (en italiano: Ferdinando d'Asburgo-Lorena; en alemán: Ferdinand von Habsburg-Lothringen; Florencia, 6 de mayo de 1769-ibidem, 18 de junio de 1824), más conocido como Fernando III de Toscana, fue hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo II, y de su esposa, la infanta María Luisa de España (1745-1792).

Primeros años 
Fernando nació en Florencia, segundo hijo varón del gran duque de Toscana y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo II, y de su esposa, la infanta María Luisa de España. Por lado paterno, era nieto de María Teresa I de Austria y del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo por lo tanto sobrino de la reina María Antonieta. Por lado materno, era nieto del rey Carlos III de España y de María Amalia de Sajonia.

Matrimonios y descendencia 
Contrajo matrimonio el 15 de agosto de 1790, en Nápoles, con la princesa Luisa de Borbón-Dos Sicilias (27 de julio de 1773-19 de septiembre de 1802), hija del rey Fernando I de las Dos Sicilias y de su esposa, la archiduquesa María Carolina de Austria (1752-1814).

Sus hijos fueron:
 Carolina Fernanda (1793-1802), murió en la infancia.
 Francisco Leopoldo (1794-1800), murió en la infancia.
 Leopoldo II (1797-1870), gran duque de Toscana. Se casó en primeras nupcias con la princesa María Ana de Sajonia, y en segundas nupcias con la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias.
 María Luisa (1798-1857).
 María Teresa (1801-1855), casada con el rey Carlos Alberto de Cerdeña.
 Hijo nacido muerto (1802).

Contrajo matrimonio otra vez el 6 de mayo de 1821, en Florencia, con María Fernanda de Sajonia (27 de abril de 1796-3 de enero de 1865), hija del príncipe Maximiliano de Sajonia (1759-1838) y de su esposa, Carolina de Borbón-Parma (1770-1804). No hubo hijos de este matrimonio.

Reinado 
Fernando sucedió a su padre como gran duque de Toscana en 1790, y gobernó hasta 1801, cuando fue obligado por Napoleón a ceder sus dominios a los Borbones de Parma, erigiéndose entonces el Reino de Etruria. Fernando fue compensado con los dominios secularizados del arzobispado de Salzburgo y de otros príncipes eclesiásticos alemanes, y fue elevado a la categoría de príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico.

Por el Tratado de Presburgo de 1805, Fernando cedió Salzburgo, el que fue anexado por su hermano, Francisco I de Austria, y fue puesto al frente del Ducado de Wurzburgo, un nuevo estado creado para él a partir del Obispado de aquella ciudad. Permaneció en este puesto hasta la caída de Napoleón, en 1814, oportunidad en que retornó a Toscana, la que gobernó hasta su muerte.

Títulos y órdenes

Títulos 
 6 de mayo de 1769-22 de julio de 1790: Su Alteza Real el archiduque Fernando de Austria.
 22 de julio de 1790-3 de agosto de 1801: Su Alteza Real el gran duque de Toscana.
 1802-1805: Su Alteza Real el gran duque de Salzburgo, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico.
 1805-1806: Su Alteza Real el gran duque de Wurzburgo, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico.
 1806-1814: Su Alteza Real el gran duque de Wurzburgo.
 27 de abril de 1814-18 de junio de 1824: Su Alteza Real el gran duque de Toscana, archiduque de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

Gran Ducado de Toscana 
 Gran maestre de la Orden de San Esteban.
 Gran maestre de la Orden de San José.

Extranjeras 
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ()
 Caballero gran cruz de la Real Orden de San Esteban. ()
 Caballero de la Orden de San Jenaro. ()
 Caballero gran cruz de la Real Orden de San Fernando del Mérito. ()
 1817: Caballero de la Orden de la Corona de Ruda. ()

Empleos 
 General mariscal de campo del Imperial y Real Ejército. (Imperio austríaco)
 Propietario (Inhaber) del Regimiento de Infantería número 7 del Imperial y Real Ejército. (Imperio austríaco)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Florencia
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Mariscales de campo del Ejército del Imperio austríaco
Nobles de Italia del siglo XVIII
Grandes Duques de Toscana de la casa de Habsburgo-Lorena
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes cruces de la Legión de Honor
Grandes maestres de la Orden de San José
Caballeros de primera clase de la Orden imperial de la Corona de Hierro
Grandes maestres de la Orden de San Esteban (Gran Ducado de Toscana)
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Fallecidos en Florencia